Sara Errani e Roberta Vinci erano le detentrici del titolo ma sono state sconfitte nei quarti di finale da Serena e Venus Williams.

Andrea Hlaváčková e Lucie Hradecká hanno sconfitto in finale Ashleigh Barty e Casey Dellacqua per 64-7, 6-1, 6-4.

Teste di serie

  Sara Errani /  Roberta Vinci (quarti di finale)
  Ekaterina Makarova /  Elena Vesnina (quarti di finale)
  Nadia Petrova /  Katarina Srebotnik (quarti di finale)
  Hsieh Su-wei /  Shuai Peng (quarti di finale)
  Andrea Hlaváčková /  Lucie Hradecká (campionesse)
  Anna-Lena Grönefeld /  Květa Peschke (terzo turno)
  Raquel Kops-Jones /  Abigail Spears (secondo turno)
  Ashleigh Barty /  Casey Dellacqua (finale)

  Liezel Huber /  Nuria Llagostera Vives (terzo turno)
  Sania Mirza /  Jie Zheng (semifinale)
  Anastasija Pavljučenkova /  Lucie Šafářová (terzo turno)
  Julia Görges /  Barbora Záhlavová-Strýcová (secondo turno)
  Cara Black /  Marina Eraković (terzo turno)
  Kristina Mladenovic /  Galina Voskoboeva (terzo turno)
  Jelena Janković /  Mirjana Lučić-Baroni (terzo turno)
  Anabel Medina Garrigues /  Flavia Pennetta (terzo turno)

Coppie che hanno ricevuto una wild card 

  Mallory Burdette /  Taylor Townsend (primo turno)
  Jill Craybas /  Coco Vandeweghe (secondo turno)
  Lauren Davis /  Grace Min (primo turno)
  Daniela Hantuchová /  Martina Hingis (primo turno)

  Allie Kiick /  Sachia Vickery (primo turno)
  Melanie Oudin /  Alison Riske (secondo turno)
  Shelby Rogers /  Maria Sanchez (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte Alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni

US Open 2013
WTA Tour 2013